Long Beach puede referirse a:

Localidades 
De Estados Unidos:
 Long Beach (California)
 Long Beach (Metro de Los Ángeles), una estación en la línea Verde del tren ligero de Los Ángeles
 Long Beach (Indiana)
 Long Beach (Minnesota)
 Long Beach (Misisipi)
 Long Beach (Nueva Jersey)
 Long Beach (Nueva York)
 Long Beach (Washington)

Música 
 Long Beach, canción de Gorillaz para el álbum Humanz.